Maraton w Rotterdamie (ze względów sponsorskich NN Marathon Rotterdam) – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Rotterdamu, w Holandii.

Pierwsza edycja maratonu w Rotterdamie odbyła się 23 maja 1981 roku, bieg ukończyło 180 osób, w tym 4 kobiety. Maraton zdecydowano się zorganizować po sukcesie biegu na 25 km, który odbył się w mieście rok wcześniej. Biegi maratońskie w Rotterdamie rozgrywane były już wcześniej, również przed II wojną światową. Od pierwszej edycji maraton odbywa się nieprzerwanie co roku. Pierwsze dwie edycje rozegrano w maju, od 1983 roku zawody odbywają się w kwietniu. Bieg uchodzi za szybki; trzy razy podczas maratonu padały rekordy świata – dwa męskie (Carlos Lopes w 1985 roku z czasem 2:07:12 oraz Belayneh Densamo w roku 1988 z czasem 2:06:50) i jeden kobiecy (Tegla Loroupe w 1998 roku z czasem 2:20:47).

W latach: 1991–1996, 2001–2007 oraz 2010 w ramach biegu rozgrywano mistrzostwa Holandii w maratonie.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Rotterdamie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Lekkoatletyka w Holandii
Rotterdam
Sport w Rotterdamie